Modibo Keïta (1915), eerste president van Mali
 Modibo Keïta (1942), premier van Mali van 18 maart tot 9 juni 2002 en opnieuw vanaf 9 januari 2015